XMM steht für:
 Extended Memory Manager, MS-DOS-Treiber für den erweiterten Speicher nach Extended Memory Specification
 XMM-Newton, Weltraumobservatorium der Europäischen Weltraumorganisation ESA
 XMM0 bis XMM15, die 128-Bit-Mediaregister der Streaming-SIMD-Extensions der X86-Prozessor-Architektur, siehe X86-Architektur #Streaming SIMD Extensions

xmm steht für:
 Manado-Malaiisch (ISO-639-3-Code), eine der malaiischbasierten Kreolsprachen in Manado, nordindonesische Provinz Sulawesi Utara auf der Insel Sulawesi

Abkürzung